Vouhé (Charente-Maritime)
Vouhé (Deux-Sèvres)